Термин СПС има више значења:

 Социјалистичка партија Србије
 Прозоланапирон-ИИ оксидаза, ензим
 Сахароза-фосфат синтаза, ензим
 Просоланапирон-ИИИ циклоизомераза, ензим
 Супер протон синхротрон, акцелератор честица у ЦЕРН-у